Села:
 Голишів — Волинська область, Луцький район
 Голишів — Рівненська область, Рівненський район